Aranda de Duero kan syfta på:

Spanien 

 Aranda de Duero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Aranda de Duero, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos,